HCMM puede referirse a:
 Explorer 58, un satélite artificial de la NASA;
 Aeropuerto Internacional Aden Adde (Somalia), por su código IATA.